est la formule brute de plusieurs isomères.

 trichlorobenzène, numéro CAS , mélange d'isomères
 1,2,3-trichlorobenzène, numéro CAS 
 1,2,4-trichlorobenzène, numéro CAS 
 1,3,5-trichlorobenzène, numéro CAS